Марк Райделл () — американский киноактёр, кинорежиссёр и продюсер. Его фильмы — многократные номинанты на различные премии, в том числе и на премию «Оскар». Номинировался на премию награды киноакадемии в категории «Лучший режиссёр» за фильм «На золотом озере» (1981).

Фильмография

Актёр 
 1956 — Преступность на улицах — Лу Маклин
 1973 — Долгое прощание — Марти Огастин
 1988 — Изюминка — Ромео
 2001 — Джеймс Дин — Джек Уорнер, глава студии «Warner Bros.», заключивший контракт с Дином
 2002 — Голливудский финал — Эл

Режиссёр

Фильмы 
 1967 — Лис 
 1969 — Воры
 1972 — Ковбои
 1973 — Увольнение до полуночи
 1976 — Гарри и Уолтер едут в Нью-Йорк
 1979 — Роза
 1981 — На золотом озере
 1984 — Река
 1991 — Для наших ребят
 1994 — На перепутье 
 2001 — Джеймс Дин 
 2006 — Крупная ставка

Телесериалы 
 1964 — Мистер Новак
 1963–64 — Бен Кейси
 1964 — Репортер
 1965 — Люди Слэттери
 1965 — Шпион
 1966 — Дикий, дикий запад
 1965–66 — Долгое жаркое лето
 1966 — Беглец
 1964–66 — Дымок из ствола
 1976 — Семья
 1993 — МакБрайт и Грум
 1996 — Преступление века
 2007 — Хроники будущего

Примечания

Ссылки